Alessandro Soresini – batterista italiano
 Franco Soresini – storico e scrittore italiano